Heinrich der Jüngere ist der Name folgender Personen:

Heinrich der Jüngere (England) (1155–1183), Mitkönig und Mitregent als Graf von Anjou
Heinrich der Jüngere (Hessen) (1265–1298), Landgraf von Hessen
Heinrich der Jüngere (Münsterberg) (1452–1492), Reichsgraf sowie Graf von Glatz
Heinrich II. (Brandenburg) (~1308–1320), Markgraf von Brandenburg
Heinrich II. (Braunschweig-Wolfenbüttel) (1489–1568), Herzog zu Braunschweig-Lüneburg, Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel